Bernie Ecclestone – imprenditore ed ex pilota automobilistico britannico
 Slavica Ecclestone – ex modella e imprenditrice croata
 Tamara Ecclestone – modella e conduttrice televisiva britannica
 Tim Ecclestone – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio canadese